Ophioparma är ett släkte av lavar som beskrevs av Norman. Ophioparma ingår i familjen Ophioparmaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Ophioparma